

Patronyme

 Aliprando Caprioli, graveur italien florissant au 
 Anita Caprioli (née en 1973), actrice italienne ;
 Franco Caprioli (1912-1974), auteur italien de bandes dessinées ;
 Vittorio Caprioli (1921-1989), acteur, réalisateur et scénariste italien.

Toponyme

 Caprioli, village en Italie.
 Gerre de' Caprioli, commune de la province de Crémone dans la région Lombardie en Italie
 Lac des Caprioli, lac alpin italien de la province autonome de Trente.